Pankow steht für:

 Bezirk Pankow, Berliner Verwaltungsbezirk
 Berlin-Pankow, Berliner Ortsteil im gleichnamigen Bezirk (siehe dort auch zur ehemaligen Gemeinde Pankow)
 Pankow (deutsche Band), deutsche Rockband
 Pankow (italienische Band), italienische Band
 Pankow (Typenbauserie), eine Typenbauserie für Botschaftsgebäude in der DDR der 1970er Jahre 

Pankow ist der Name folgender Personen:
 Alexander Sergejewitsch Pankow (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Bill Pankow (* 1952), US-amerikanischer Filmeditor
 Gisela Pankow (1914–1998), deutsch-französische Psychiaterin und Psychoanalytikerin
 John Pankow (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 James Pankow (* 1947), Posaunist und Sänger der Jazz-Rock-Band Chicago
 Karl Pankow (1905–1973), deutscher Kommunist
 Otto Pankow (1876–1934), deutscher Gynäkologe
 Rudy Pankow (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Waleri Wladimirowitsch Pankow (* 1980), russischer Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Bahnhof Berlin-Pankow
 Groß Pankow (Prignitz), Gemeinde in Brandenburg
 Sonderzug nach Pankow
 Panko
 Pankou
 Pankov
 Panckow